Stray Kids () — южнокорейское реалити-шоу, созданное компанией JYP Entertainment при поддержке южнокорейского телеканала Mnet. Основной идеей являлось создание бойбенда путём отбора трейни JYP. Показ состоялся с 17 октября по 19 декабря 2017 года по вторникам в 23:00 по корейскому времени; всего было показано 10 эпизодов.

Подготовка и концепт 
В конце июля 2017 года пошли слухи, что JYP Entertainment планируют запустить новый сезон реалити-шоу «Sixteen», благодаря которому в 2015 году образовалась гёрл-группа TWICE. Премьера планировалась во второй половине года, а позже стало известно, что концепт шоу будет значительно отличаться от своего предшественника. В результате должен был сформироваться бойбенд, первый с момента дебюта GOT7 в 2014 году. Трансляция пилотного эпизода была назначена на осень, а дебют окончательно установленного состава будущей группы должен был состояться в 2018 году.

Цель шоу — остаться в изначально представленном составе и им же дебютировать, в то время как в «Sixteen» состав отбирался путём соревнований, где конкурсантки были разделены на две команды: основную и второстепенную. Состав команд был определён внутренним отбором, и парни должны были выступать с самостоятельно написанными композициями. Их судили по индивидуальным способностям и по командной работе, чтобы выиграть неожиданную миссию «стажёры против JYP». Шоу также содержало в себе вырезки из повседневной жизни участников, а также отрывки с шоукейса, проведённого в августе.

21 сентября JYP Entertainment огласило название — «Stray Kids», выпустило тизеры и аккаунты в социальных сетях. 9 октября был представлен групповой тизер со всеми участниками.

«Hellevator» 
6 октября 2017 года была выпущена композиция «Hellevator» и официальный видеоклип на неё. Бан Чан, Чанбин и Хан (известные как 3RACHA) работали над текстом и музыкой.

Участники 
 Бан Чан (, род. 3 октября 1997 года) — лидер группы. Присоединился к JYP после прохождения открытого прослушивания в Австралии. Стажировался вместе с нынешними участниками GOT7, Day6 и TWICE.
 
 Ли Минхо (Ли Ноу, Lee Know) (, род. 25 октября 1998 года) — начал заниматься танцами в 2012—2013 годах. Был одним из танцоров в туре 2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour BTS в 2017 году.
 Со Чанбин (, род. 11 августа 1999 года) — стажировался в JYP с 2015 года.
 Хван Хёнджин (, род. 20 марта 2000 года) — стажировался в JYP с 2015 года.
 Хан Джисон (, род. 14 сентября 2000 года) — родился в Корее, жил некоторое время в Малайзии.
 Ли Феликс (Ли Ёнбок) (, род. 15 сентября 2000 года) — родился и жил в Австралии и почти не говорил по-корейски, по приезде в Корею начал изучать корейский язык.
 Ким Сынмин (, род. 22 сентября 2000 года) — стажировался в JYP с 2016 года после того, как занял второе место на тринадцатом открытом прослушивании.
 Ян Чонин (АйЭн, I.N.) (, род. 8 февраля 2001 года) — родился в Пусане, любит исполнять песни в стиле трот.

Выбывшие участники 
Ли Минхо был отчислен в четвёртом эпизоде, а Феликс — в восьмом, но в девятом оба были возвращены в Stray Kids.

Интересные факты 
 Бан Чан, Со Чанбин и Хан Джисон вместе образовали предебютную группу 3RACHA. Выпустили несколько собственно написанных и спродюсированных микстейпов.
 В группе есть три подгруппы, согласно тому, за что отвечает каждый участник: Бан Чан, Со Чанбин и Хан Джисон — рэп, Ли Минхо, Хван Хёнджин и Ли Феликс — танцы, а Ким Сынмин и Ян Чонин — вокал.

Список эпизодов

Результат

Примечания 

Телесериалы Республики Корея 2017 года
Программы телеканала Mnet
Телесериалы на корейском языке